Spaniens Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 15. maj 2016 på Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló, Spanien. Det var den femte runde i Formel 1-sæsonen 2016 og det 58. Spaniens Grand Prix.

Løbet blev vundet af Red Bulls Max Verstappen, som kørte sit første løb for Red Bull efter at være blevet skiftet fra Toro Rosso med Daniil Kvjat samme uge. Dette var Verstappens første sejr i Formel 1, og med en alder på 18 år og 227 dage blev han den yngste nogensinde til at vinde et Formel 1-løb, en rekord som tidligere tilhørte Sebastian Vettel. På anden- og tredjepladsen kom Ferrari-kørerne Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel. Mercedes-kørerne Nico Rosberg og Lewis Hamilton kolliderede med hinanden på første omgang og måtte udgå af løbet.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Kevin Magnussen kom i mål som nummer 14, men blev efter løbet idømt en tidsstraf på ti sekunder for at have forårsaget en kollision med Jolyon Palmer.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Spaniens Grand Prix